Aïn Soltane – comune dell'Algeria situato nella provincia di 'Ayn Defla
Aïn Soltane – comune dell'Algeria situato nella provincia di Saida
Aïn Soltane – comune dell'Algeria situato nella provincia di Souk Ahras